Derichebourg steht für:

 Derichebourg (Unternehmen), französische Unternehmensgruppe

Derichebourg ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Derichebourg (* 1978), französischer Unternehmer und Autorennfahrer